Denne liste over fredede fortidsminder i Viborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Viborg Kommune med begyndelsesbogstaverne fra A-Q. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Viborg Kommune (R-Å)
 Fredede bygninger i Viborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Viborg Kommune
Viborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments